Böhle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Böhle (1866–1939), Schuhmacher, Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Cäcilia Böhle (1911–1974), Gründerin des "Seminars für Sozialarbeit in Übersee"
 Daniel Böhle (1821–1879), deutscher Kaufmann und Politiker
 Daniela Böhle (* 1970), deutsche Schriftstellerin
 Heinrich Böhle (1847–1925), deutscher Kaufmann und Politiker
 Eckhardt Böhle (* 1947), deutscher Physiotherapeut
 Fritz Böhle (* 1945), deutscher Soziologe
 Frederic Böhle (* 1988), deutscher Schauspieler, Theaterdarsteller und Sänger
 Johann Jacob Böhle (1751–1832), deutscher Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 Klaus Böhle (* 1936), deutscher Kanute
 Lis Böhle (1901–1990), deutsche Mundartdichterin
 Thomas Böhle (* 1953), deutscher Jurist, Verwaltungswissenschaftler und Autor

Böhle ist der Name folgender Orte:
 Böhle (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Böle
 Boele
 Boehle
 Böhl